Les rauisuchiens (Rauisuchia), jusqu'en 2011 considéré taxonomiquement comme un ordre, désigne maintenant un groupe informel éteint et paraphylétique de sauropsides archosauriens qui regroupe plusieurs représentants ayant vécus sur une grande partie du Trias. Ils appartiennent à un clade plus large appelé Pseudosuchia, qui englobe tous les archosaures plus étroitement liés aux crocodiliens qu'aux ornithodires (clade englobant les dinosaures, oiseaux inclus, et divers formes apparentés).

Le taxon est actuellement considéré comme un grade évolutif, voire un taxon poubelle, en raison du fait qu'il exclut les Crocodylomorpha. L'équivalent monophylétique de Rauisuchia est le clade , qui se compose de deux branches : Poposauroidea, qui comprend une variété d'étranges archosaures, et Loricata, qui comprend les rauisuchiens « traditionnels » et leurs descendants crocodylomorphes.

Caractéristiques 

Les rauisuchiens ont une démarche droite avec leurs jambes orientées verticalement sous le corps plutôt que de s'étendre vers l'extérieur. Ce type de démarche est également observé chez les dinosaures, mais est évolué indépendamment dans les deux groupes. Chez les dinosaures, la cavité de la hanche est tournée vers l'extérieur et le fémur se connecte au côté de la hanche ; tandis que chez les rauisuchiens, la cavité de la hanche est tournée vers le bas pour former une étagère osseuse sous laquelle le fémur se connecte. C'est ce qu'on appelle la posture en érection du pilier.

Les rauisuchiens vivent dans la majeure partie du Trias. Avec de nombreux autres grands archosaures, le groupe s'éteint lors de l'extinction du Trias-Jurassique (à l'exception des crocodylomorphes, qui survivent jusqu'à présent sous la forme de crocodiliens). Après leur extinction, les théropodes deviennent les seuls grands prédateurs terrestres, bien qu'il y ait encore un débat sur la façon dont l'extinction aurait influencé l'évolution des dinosaures. Les empreintes montre que les dinosaures carnivores ont peut-être soudainement augmenté de taille au début du Jurassique, lorsque les rauisuchiens ont disparu. Cependant, l'augmentation apparente de la taille de l'empreinte des dinosaures est plutôt considérée comme le résultat d'une abondance croissante de grands théropodes, plutôt que d'une acquisition brutale d'une grande taille. Certains rauisuchiens aurait peut-être existé au tout début du Jurassique sur la base de fragments d'os provenant d'Afrique du Sud, mais cette identification est débattue.

Registre fossile 
Les rauisuchiens bien connus incluent Ticinosuchus du Trias moyen d'Europe (Suisse et Italie), Saurosuchus du Trias supérieur d'Amérique du Sud et Postosuchus d'Amérique du Nord, datant de la même période que le second. Un des rauisuchiens, Teratosaurus, a même été longtemps considéré comme un dinosaure théropode basal, avant de s'avérer qu'il n'en n'est pas un.

Classification

Historique 
Les rauisuchiens sont placés à l'origine près des érythrosuchidés, mais sont plus tard classés au sein des archosaures pseudosuchiens. Trois familles sont historiquement reconnues : Prestosuchidae, Rauisuchidae et Poposauridae, ainsi qu'un certain nombre de formes qui sont trop primitives et/ou mal connues pour s'intégrer à l'un de ces groupes.

Il est par la suite largement suggéré que le groupe tel qu'il est actuellement défini est paraphylétique, représentant un certain nombre de lignées apparentées évoluant indépendamment et remplissant la même niche écologique de prédateur terrestre. Par exemple, Parrish (1993) et Juul (1994) considéraient que les poposauridés sont plus proches des crocodiliens que des prestosuchidés. Nesbitt (2003) présente une phylogénie différente avec le taxon Rauisuchia comme monophylétique. Le groupe peut même être quelque chose d'un « taxon poubelle ». Il est difficile de déterminer les relations phylogénétiques exactes en raison de la nature décousue d'une grande partie du matériel. Cependant, d'autres découvertes et études, comme une étude sur le problématique Batrachotomus (2002) et des études d'autres formes, telles que Erpetosuchus (2002) mettent en lumière les relations évolutives de ce groupe mal connu.

Cladistique 
Malgré son inclusion en tant que groupement informel dans de nombreuses études phylogénétiques, Rauisuchia n'a jamais reçu de définition formelle. La plupart des analyses de la dernière décennie trouve que Rauisuchia est un groupement paraphylétique, y compris toutes les études avec un échantillon de grande taille. Ceux qui ont trouvé la possibilité qu'il s'agissait d'un groupe naturel n'apporte qu'un faible soutien à cette hypothèse. Dans la grande analyse de 2011 des relations entre archosaures, Nesbitt a recommandé que le taxon Rauisuchia soit abandonné.

Dans une étude sur le ctenosauriscidé Arizonasaurus, le paléontologue Sterling Nesbitt défini un clade de rauisuchiens appelé « Groupe X ». Ce groupe comprend Arizonasuchus, Lotosaurus, Sillosuchus, Shuvosaurus et Effigia. Une caractéristique distinctive du « Groupe X » est leur manque d'ostéodermes, qui sont communs à de nombreux autres crurotarsiens. De nombreuses autres caractéristiques se trouvent dans le bassin, notamment des vertèbres sacrées entièrement fusionnées et une crête longue et fine sur l'ilium appelée supra-acétabulaire. De plus, de nombreux membres du « Groupe X » ont des os frontaux et nasaux lisses, qui constituent la partie supérieure du rostre. Chez d'autres rauisuchiens et de nombreux autres crurotarsiens, cette zone présente des bosses et des crêtes. Le « Groupe X » est désormais connu sous le nom de Poposauroidea.

Nesbitt érige plus tard un autre clade, le « Groupe Y », en 2007. Le « Groupe Y » tombe dans le « Groupe X » pour inclure Sillosuchus, Shuvosaurus et Effigia. Le « Groupe Y » est diagnostiqué par la présence de quatre vertèbres sacrées ou plus avec des arcs neuraux entièrement fusionnés, ce qui est également observé chez les dinosaures théropodes (un cas de convergence évolutive). De plus, les vertèbres cervicales qui composent le cou sont fortement amphicèles, c'est-à-dire qu'elles sont concaves aux deux extrémités. Le quatrième trochanter, une crête osseuse sur le fémur pour l'attachement musculaire vu dans presque tous les archosaures, est absent du « Groupe Y ». Le « Groupe X » est désormais connu sous le nom de .

Bien qu'il ne soit pas placé dans le « Groupe Y », Lotosaurus partage de nombreuses similitudes avec les membres du clade, dont les mâchoires édentées. L'édentalisme est également observé chez Shuvosaurus et Effigia, qui ont des mâchoires en forme de bec. Nesbitt suggère que les caractères dérivés de Lotosaurus pourraient indiquer qu'il s'agit d'une forme transitionnelle entre les membres basaux du « Groupe X » et les membres du « Groupe Y ».

Ci-dessous le cladogramme de Nesbitt (2007) :

Dans leur étude phylogénétique des archosaures, Brusatte  (2010) ne trouve qu'un faible soutien pour Rauisuchia en tant que groupement monophylétique. À la suite de leur analyse, deux clades sont trouvés dans Rauisuchia, qu'ils nomme Rauisuchoidea et Poposauroidea. Rauisuchoidea devrait inclure Rauisuchidae et , ainsi que plusieurs taxons basaux qui sont autrefois attribués à ces familles, notamment Fasolasuchus et Ticinosuchus. Poposauroidea comprend des poposauridés et des ctenosauriscidés, mais la phylogénie a une grande polytomie de genres dans les deux groupes qui est difficile à résoudre, qui inclut Arizonasaurus, Poposaurus et Sillosuchus. Cependant, les caractères reliant ces deux groupes sont faibles, et la question de savoir si Rauisuchia forme ou non un groupe naturel reste en suspens. Brusatte  (2010) est l'une des dernières études à considérer Rauisuchia un clade monophylétique.

Ci-dessous, le cladogramme de Brusatte  (2010) :

Dans un test plus approfondi des relations entre archosaures publié en 2011 par Sterling Nesbitt, les rauisuchiens se révèlent paraphylétiques, avec Poposauroidea à la base du clade , et le reste des rauisuchiens forment un grade évolutif au sein du clade Loricata. Nesbitt note qu'aucune étude antérieure des relations des rauisuchiens n'inclus une grande variété de supposés « rauisuchiens » ainsi qu'un grand nombre de taxons non « rauisuchiens » comme témoins.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Archosauria
 Pseudosuchia

Bibliographie 
  M.J. Benton, Atlas historique des Dinosaures, collection Atlas Mémoires, 1996.
   M.J. Benton, Vertebrate Paleontology, 2004.

Liens externes 

Archosaure préhistorique
Ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1942
Taxon de vertébrés obsolète